Акатенко има више значења:
 Акатенко (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Акатенко (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику